Ю́рий Зо́лотов:
 Золотов, Юрий Александрович (род. 1932) — советский и российский химик, академик РАН.
 Золотов, Юрий Васильевич (1929—1998) — советский футболист и тренер.
 Золотов, Юрий Константинович (1923—1996) — советский и российский искусствовед.
 Золотов, Юрий Михайлович (1927—1975) — советский дипломат.
 Золотов, Юрий Фёдорович (1944—2020) — советский и российский тренер по лыжным гонкам.